Landtagswahlkreis Bonn steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Bonn I
 Landtagswahlkreis Bonn II